Parahyagnis är ett släkte av skalbaggar. Parahyagnis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Parahyagnis